Die Volleyball-Saison 2010/11 im CEV-Pokal begann mit der ersten Runde am 16. November 2010 und endete mit dem Finale am 13. März 2011. Sieger wurde Sisley Treviso aus Italien.

Teilnehmer

Modus 
Von der ersten Runde bis zum Viertelfinale spielten die Mannschaften im K.-o.-System. In jeder Runde gab es Hin- und Rückspiele. Die Verlierer der ersten Runde spielten im Challenge Cup weiter. Die vier Sieger des Viertelfinales spielten zusammen mit den Gruppendritten aus der Champions League eine „Challenge Round“. Die Sieger dieser Runde qualifizierten sich für das Halbfinale.

Spielplan

Erste Runde bis Viertelfinale

Challenge Round bis Finale 

Damit gewinnt Sisley Treviso den CEV-Pokal 2010/11.

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2010 Manner
Volleyballsaison 2010/11
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften